Margerie peut faire référence à :

Toponymie 
 Margerie, ancienne commune française de la Marne, aujourd'hui intégrée à Margerie-Hancourt.
 Margerie-Chantagret, commune du département de la Loire

Patronyme 
La famille Jacquin de Margerie, famille française qui donna au  des diplomates et des serviteurs de l'État :
 Eugène Jacquin de Margerie (1820-1900), avocat à la cour d'appel de Paris et écrivain.
 Pierre Jacquin de Margerie (1861-1942), ambassadeur de France à Berlin après la Première Guerre mondiale, père de :
 Roland Jacquin de Margerie (1899-1991), ambassadeur de France auprès du Saint-Siège en 1958, en Espagne en 1959 et en Allemagne en 1963, père de : 
 Bertrand Jacquin de Margerie (1923-2003), jésuite et théologien français.
 Emmanuel Jacquin de Margerie (1924-1991) ambassadeur de France en Espagne de 1977 à 1981 et aux États-Unis, 
 Diane Jacquin de Margerie (née en 1927), femme de lettres,
 Christian Jacquin de Margerie (1911-1991), ministre plénipotentiaire, ambassadeur de France en Argentine, aux Pays-Bas et en Grèce, père de : 
 Antoine Jacquin de Margerie (1941-2005), peintre.
 Christophe Jacquin de Margerie (1951-2014), président directeur général de la société Total, fils de Pierre Rodocanachii et de Colette Taittinger, il fut adopté par son beau-père, Pierre-Alain Jacquin de Margerie. 
 Emmanuel Jacquin de Margerie (1862-1953), géologue français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme